O ano 717 d.C.
 O no 717 a.C.
 A aeronave Boeing 717.

0717